Nälden, plaats in de gemeente Krokom in het landschap Jämtland en de provincie Jämtlands län in Zweden
Nalden, alias van Ronald Hans, internetondernemer